Baule kan syfta på:

 Baule – en folkgrupp i Västafrika
 Baule, Loiret – en kommun i Frankrike